La Feuillie ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 La Feuillie (Manche) im Département Manche
 La Feuillie (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime